Арсакиди (или Арсакидска династија) се може односити на:

 Арсакиди (или Арсакидска династија); 247. п. н. е—224. н. е)
 Арсакиди (Јерменија) (или Арсакидска династија Јерменије; 54—428), Јерменија
 Арсакиди (Иберија) (или Арсакидска династија Иберије; око 189—284), грузијска Иберија
 Арсакиди (Кавкаска Албанија) (или Арсакидска династија Кавкаске Албаније; 1—5. век), Кавкаска Албанија